Bolla d'oro di Eger 
Bolla d'oro di Rimini
Bolla d'oro di Rieti
Bolla d'oro di Sicilia
Bolla d'oro (Crisobolla), tipo di documento imperiale bizantino